Бржезнице (), бывш. Бресниц () — город в районе Пршибрам Среднечешского края Чехии. Население города — 3 564 человека (на 1 января 2013 года).

Расположен в 17 км южнее г. Пршибрам. Рядом протекает р. Скалице.

Районы города 
 Бржезнице
 Бор
 Добра-Вода
 Мартинице
 Пршедни-Поржичи
 Задни-Поржичи

Достопримечательности 

 Исторический центр города (заповедная зона)
 Замок Бржезнице XIII века
 Английский парк площадью 20 га
 Старейшая в Чехии библиотека
 Костëл Святого Франциска Ксаверия и Святого Игнатия де Лойолы
 Костëл св. Роха
 Синагога 1725 года

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Бржезнице

Города Среднечешского края